Az izraeli U19-es labdarúgó-válogatott Izrael 19 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet az Izraeli labdarúgó-szövetség irányít.

Jelenlegi keret 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Izraeli labdarúgás
U19-es labdarúgó-válogatottak